Mauricet (1888-1968), acteur français ;
 Mauricet (1967-), scénariste et bédéiste bruxellois.